Миньцзян:

 Миньцзян () — река в провинции Фуцзянь (КНР)
 Миньцзян () — река в провинции Сычуань (КНР), приток Янцзы